hrabstwo Pottawatomie (ang. Pottawatomie County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Pottawatomie (ang. Pottawatomie County) w USA, w stanie Oklahoma